Гельб (, ):

Фамилия 
 Гельб, Игнас (1907—1985), американский лингвист и ассириолог
 Гельб, Франц (1890—1948), немецкий скульптор

Другое 
 План «Гельб» (), кодовое название немецкого плана блицкрига против стран современного Бенилюкса и Франции в 1940 году.
 Расстановка сил в операции «Гельб»

См. также 
 Гельбах (значения)